GEK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ganes Creek (Stati Uniti)